IJzer(II)fluoride
IJzer(III)fluoride